Tabakmanufaktur steht für
 Tabakmanufaktur (Issy-les-Moulineaux)
 Badische Tabakmanufaktur